Andinophryne – rodzaj egzotycznego południowoamerykańskiego płaza bezogonowego umieszczanego w rodzinie ropuchowatych. Z analizy filogenetycznej przeprowadzonej przez Rona i współpracowników (2015) wynika, że gatunki zaliczane do rodzaju Rhaebo nie tworzą kladu, do którego nie należeliby też przedstawiciele rodzaju Andinophryne; w związku z tym autorzy zsynonimizowali rodzaj Andinophryne z rodzajem Rhaebo, przenosząc jednocześnie do rodzaju Rhaebo gatunki zaliczane wcześniej do rodzaju Andinophryne.

Gatunki i występowanie 
Do rodzaju zaliczano jedynie 3 gatunki, których zasięg występowania ogranicza się do Andów. Rhaebo atelopoides jest endemitem kolumbijskim, Rhaebo colomai można spotkać jedynie na terenie Ekwadoru, jest krytycznie zagrożonym gatunkiem. Rhaebo olallai także jest ekwadorskim gatunkiem endemicznym.

Ochrona 
Głównym zagrożeniem dla wymienionych gatunków jest niszczenie i utrata przez nie środowiska naturalnego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zasięg według GBIF

Ropuchowate
Taksony nieścisłe i przestarzałe